Ijuí (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Ijuí (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul